VFR est un sigle pour :
 Verein für Raumschiffahrt, association allemande de la fin des années 1920 pour les voyages dans l'espace ;
 Visiting friends and relatives, désignation anglaise du tourisme affinitaire, dont la motivation principale est la visite à des connaissances et à des proches ;
 Visual flight rules, nom anglais de « Vol à vue », un régime de vol pour les avions.

VFR est le nom pour :
VFR, une moto de Honda.